«Сын за отца...» (белор. Сын за бацьку...) — российско-белорусский художественный фильм 1995 года. Единственная режиссёрская работа актёра Николая Ерёменко-младшего.

Фильм награждён Главным призом международного кинофестиваля в Пхеньяне (Северная Корея) в 1998 году.

Сюжет 
С приходом рыночных отношений в медицину старый пластический хирург оказался без работы. Его спасает собственный сын. Сам владелец клиники в Москве, он предлагает отцу последовать его примеру и стать руководителем такого же центра, но уже в Минске. Хирург-отец, сохранивший свои старые взгляды и не желающий прогибаться под кого бы то ни было, скоро наживает себе врагов из местного криминалитета. Последние решают наказать врача и прибрать клинику, но на помощь вовремя прибывает его сын, и уже вместе они противостоят новоявленным мафиози.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валентин Черных
 Режиссёр-постановщик: Николай Ерёменко-мл.
 при участии: Маргаритой Касымовой
 Оператор-постановщик: Юрий Елхов
 Художник-постановщик: Алим Матвейчук
 Композитор: Александра Пахмутова
 Звукооператор: Андрей Волков

В ролях 
 Николай Ерёменко-мл. — Виктор Александрович
 Николай Ерёменко-ст. — Александр Николаевич
 Ирина Феофанова — Яна Богданович
 Вера Алентова — Ядвига Станиславовна Заборовская
 Владимир Гостюхин — Тиханович, сельский участковый Васильич
 Альбинас Келярис — мафиозо Красюк
 Алексей Булдаков — механик Лёша
 Алексей Ванин — Вася-охотник
 Александр Кашперов — Миша-телефонист

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Белоруссии
Фильмы-драмы России
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы России 1995 года
Фильмы Белоруссии 1995 года
Фильмы Маргариты Касымовой
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров